Barlaeus ist der Name von

 Caspar van Baerle (Casparus Barlaeus; 1584–1648), niederländischer Humanist, Autor, Theologe, Historiker und Dichter

Siehe auch:
 Barlaeus Gymnasium, Schule in Amsterdam